Diese Liste enthält Feldhandballspiele der Feldhandballnationalmannschaft der Männer der DDR, die vom DHV als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1951 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1963 – 1964

Quellen:

Weitere Spiele 
In den im „Deutschen Sportecho“ und im „Handball“ in den 1960er Jahren und Anfang der 1970er Jahre veröffentlichten Statistiken der Länderspielbilanz der DDR-Auswahl der Frauen und Männer wurden auch die Spiele gegen Teilrepubliken der UdSSR (LTU, BLR und GEO) mit aufgeführt, obwohl diese nicht selbstständige Mitglieder der IHF waren. Während in einer Statistik der Länderspiele, die das Deutsche Sportecho 1975 veröffentlichte, diese nicht mehr mit aufgeführten werden, wurden jedoch noch 1991 diese Spiele bei den damals eingesetzten Spielerinnen und Spieler als Länderspiele mit gezählt.

Einzelnachweise 

Deutschland-DDR (Männer)
!Manner-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele